Стонкус — литовская фамилия. Известные носители:

 Стонкус, Рамунас (род. 1970) — советский и литовский футболист, полузащитник.
 Стонкус, Станисловас Станисловович (1931—2012) — советский баскетболист, чемпион Европы 1957 года, серебряный призёр Олимпийских игр.